Кубок Шпенглера 1980 — 54-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 30 грудня 1980 року. Переможцем стала команда Спартак (Москва). Господарі змагань «Давос» зайняли передостаннє місце.

Календар

Підсумкова таблиця 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Ладіслав Свозіл (Вітковіце) 7 (4+3)

Див. також 
 1980 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1980
1980 у хокеї з шайбою
1980 у швейцарському спорті